Эзги́ То́мбул (; 16 октября 1987, Адана, Турция) — турецкая  кино и сериалов.

Биография и карьера 
Эзги Томбул родилась 16 октября 1987 года в Адане (Турция).

Томбул начала свою телевизионную карьеру, сыграв роль Айфер в сериале «Эпос о Кешанлы Али» (2011—2012). В 2015 году сыграла роль Айлин в сериале «Помни Гёнюль», а в 2016 году — Мине в сериале «Песня жизни». В 2020 году появилась в качестве приглашённой актрисы в сериале «Красная комната». В 2022 году сыграла в фильме «Феникс». С 2022 по 2023 год играла роль Небахат в сериале «Городской доктор».

Фильмография

Примечания